Колонија Ехидал Емилијано Запата има више значења:

 Колонија Ехидал Емилијано Запата (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Ехидал Емилијано Запата (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику